Termenul „Ciclon” se poate referi la:

Ciclon, un vânt puternic cu deplasarea aerului în spirală
Ciclon, aparat folosit la separarea gazelor, cu particule solide sau a aerosolilor
Zyklon B (Ciclon B), gaz toxic, folosit de naziști în lagărele de concentrare
Ciclon, trupă muzicală din Norvegia
Zone cu presiune atmosferică redusă (zone de minimă ca. 10 hPa.)

Vezi și
Ciclon tropical
Anticiclon